Rumpf est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1890-1966), archéologue allemand
 (né en 1964), homme politique américain
Ella Rumpf (née en 1995), actrice franco-suisse
Fritz Rumpf (1856-1927), peintre allemand
 (né en 1941), sculpteur allemand
Isaak Augustyn Rumpf (1673-1723), gouverneur du Ceylan néerlandais
Juliane Rumpf (née en 1956), femme politique allemande
 (né en 1983), athlète allemande en lancer du disque
Willy Rumpf (1903-1982), homme politique est-allemand

Homonymie de patronyme